Olö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ålön (ö i Finland), Egentliga Finland, 
 Ålö (ö i Finland), Nyland, Raseborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar